

Щолково — місто, окружний центр, Московська область
 Щолково — присілок, Міжріченський район, Вологодська область
 Щолково — залізнична станція хордової лінії Митищі-Фрязево Ярославського напрямку Московської залізниці